De Vlasico is de benaming voor de streekderby tussen de Belgische voetbalclubs SV Zulte Waregem en KV Kortrijk, gevestigd in Waregem, Zulte en Kortrijk. Sinds 1932 werden er in de Belgische nationale reeksen al vele Vlasico's gespeeld, al dateert de eerste keer dat deze benaming werd gebruikt van september 2016.

Geschiedenis 
Al in het jaar 1932/33 speelde Stade Kortrijk, Kortrijk Sport en FC Waereghem Sportief, de voorgangers van de huidige clubs, tegen elkaar in het vroegere bevordering. Dit duurde echter maar voor één seizoen, aangezien het seizoen hierna FC Waereghem Sportief in een andere reeks werd gezet. Hier degradeerde men. Vervolgens duurde het tot na de fusie tot KSV Waregem voor men weer in de nationale reeksen aantrad.

Van 1948 tot 1953 speelde KSV Waregem en Stade Kortrijk telkens in dezelfde reeks, bevordering. Kortrijk Sport floreerde in deze periode steeds in de tweede afdeling. In 1953 degradeerde Stade Kortrijk uit de nationale reeksen. Dit zou meteen ook hun laatste derby's met KSV Waregem betekenen tot de fusie tot KV Kortrijk in 1970. In de 7 jaar voor deze fusie zou men nog in de vierde klasse uitkomen.

Waregem speelde in deze periode echter In de tweede en zelfs eerste klasse, zelfs Europees voetbal werd behaald aan de Gaverbeek. Nog voor deze periode kwam Waregem het terugvallende Kortrijk Sport nog één keer tegen, in 1963/64. Kortrijk Sport beleefde haar laatste jaar in tweede klasse tegelijk met Waregems eerste jaar in tweede klasse. Kortrijk werd stijf laatste en Waregem ontglipte de rechtstreekse degradatie. In 1966 promoveerde KSV Waregem naar Eerste afdeling. Tot 1994 speelde men bijna onafgebroken in eerste afdeling, enkel in 1971/72 degradeerde Waregem. Ook speelde men in deze periode nog driemaal Europees voetbal. Ook in het degradatieseizoen, 1993/94, speelde men Europees.

In 1976 maakte fusieclub KV Kortrijk haar eerste seizoen in eerste afdeling mee. Dit zorgde voor 3 jaar aan derby's, tot men in 1979 opnieuw degradeerde. Hierna werd men net zoals rivaal KSV Waregem een vaste waarde in eerste klasse. Dit resulteerde in 12 jaar aan streekdeby's tussen de 2. In 1992 degradeerde Kortrijk. Ook KSV Waregem degradeerde in 1994. Dit zorgde voor het eerst in meer dan 30 jaar voor een Vlasico in de tweede klasse. KSV Waregem promoveerde opnieuw in 1995. Kortrijk zou nog tot 1998 in tweede klasse verblijven tot men opnieuw promoveerde. Waregem degradeerde na één jaar eerste klasse voetbal in 1995/96 opnieuw. Hierna volgde 3 jaar aan derby's, tot Waregem door financiële problemen in 1999 teruggezet werd tot bevordering.

In 2001 fuseerde men met het in derde klasse uitkomende Zultse VV, dat sterk was opgeklommen doorheen de reeksen. Men werd meteen kampioen en speelde dat seizoen opnieuw in dezelfde reeks als het teruggevallen KV Kortrijk, dat zelfs een faillissement meemaakte dat seizoen. Kortrijk promoveerde in 2004 terug naar tweede klasse. Hier kwam men Racing Waregem tegen, die hun eerste en laatste seizoen in tweede klasse speelde. Ook dit leverde een derby op. SV Zulte-Waregem werd in 2004, 3 jaar sinds de laatste derby en het eerdere kampioenschap naar tweede klasse, opnieuw kampioen. Ook werden er datzelfde seizoen weer derby's gespeeld. De fusieclub trad 4 jaar na haar ontstaan aan in eerste klasse, 9 jaar na KSV Waregems laatste seizoen in eerste klasse. Voor een nieuwe Vlasico moest men opnieuw 3 jaar wachten, tot KV Kortrijk in 2007/08 kampioen wist te worden. Hier zou men de langste onafgebroken reeks in eerste klasse spelen sinds haar bestaan. Dit leverde sinds 2008 telkens ieder jaar minstens 2 Vlasico's op.

Benaming 
De naam 'Vlasico' is een recente naamgeving, die zich in de kijker wist te spelen via de media. Het is een samenvoeging van de woorden vlas, een gewas dat al eeuwen in Zuid-West-Vlaanderen wordt geteeld, en (el) Classico, een verwijzing naar de populaire Spaanse voetbalklassieker tussen Real Madrid en FC Barcelona.

Onderlinge Duels

Uitslagen

Overzicht

Voetnoten 

Voetbalklassieker in België
Sportevenement in West-Vlaanderen
Sportevenement in Oost-Vlaanderen
SV Zulte Waregem
KV Kortrijk